Дурм () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дурм, Йозеф (1837—1919) — немецкий архитектор, строитель, государственный служащий и преподаватель Университета Карлсруэ.
 Дурм, Эрик (род. 1992) — немецкий футболист, защитник клуба "Боруссия Дортмунд".